

Település 
 Santa Barbara, Kalifornia, USA
 Santa Barbara, Új-Mexikó, USA

Közigazgatás 
 Santa Barbara megye, USA, Kalifornia állam
 Santa Bárbara megye, Honduras
 Santa Bárbara megye, Argentína, Jujuy tartomány

Egyéb 
 Szent Borbála latin neve
 Santa Barbara (televíziós sorozat)